Рабус, Карл Иванович (1800—1857) — российский живописец.
 Рабус, Леонгард (; 1835—1916) — немецкий философ.

Примечания